The Green Goddess (1923), een Amerikaanse stomme avonturenfilm uit 1923, gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van William Archer.
 The Green Goddess (1930), remake van bovengenoemde film, maar dan met geluid.